Эдвин Арнольд ()

 Арнольд, Эдвин (1831 — 1904) — английский поэт, журналист и издатель.
 Арнольд, Эдвин Лестер (1854 — 1935) — английский журналист и писатель.